In Rumänien existieren 13 Nationalparks, drei Biosphärenreservate und 14 Naturparks.

Nationalparks 
Die 13 Nationalparks (mit Rodna/Pietrosul Mare und Retezat, die teilweise auch Biosphärenreservate sind) umfassen insgesamt eine Fläche von etwa 3.157 km2 des 238.397 km2 großen Rumäniens.

Außer dem Nationalpark im Măcin-Gebirge befinden sich alle im Karpatenbogen.

Biosphärenreservate 
Es gibt in Rumänien drei Biosphärenreservate mit einer Gesamtfläche von 5.846 km2. Den größten Teil davon nimmt das Donaudelta ein, das als Europas größtes Feuchtgebiet gilt.

Naturparks 

Zudem gibt es 14 Naturparks mit einer Gesamtfläche von 7282,72 km2 in Rumänien:

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete in Rumänien

Weblinks 
 Parks, Reserves and other Protected Areas in Romania

Einzelnachweise 

Rumänien
!
!Rumänien
Rumanien
Liste (Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz in Rumänien)